Spiegelreflexcamera, tweeogige spiegelreflexcamera
Toll-like receptor, bepaalde klasse van eiwitten